Lara může znamenat:

Ženské jméno 
Lara (také Larisa) je ženské křestní jméno. Jméno má řecký původ, vykládané buď z názvu stejnojmenného řeckého místa, nebo z řeckého slova '“laros“, to znamená racek, líbezná. 
 V hindštině je to zkratka jména Laranya, který značí elegantní, ladná.
 V tureckém jazyku znamená vodní víla

Domácké podoby 
Larka, Larča, Larisa, Larinka, Laruška, Larunka, Lari, Láře, Larouš

Skutečné Lary 
 Lara Costa - italská grafička
 Lara Fabian – belgická zpěvačka
 Lara Flynn Boylová – americká herečka
 Lara Adrian – pseudonym americké spisovatelky Tiny St. John
 Lara Izerová - dcera baviče Zdeňka Izera
 Lara Matonohová - dcera herců Lucie Benešové a Tomáše Matonohy

Fiktivní Lary 
 Lara Perkins – postava z amerického seriálu Láska je Láska. Hrála jí Lauren Lee Smithová
 Lara Croft – postava z počítačových her Tomb Raider a z filmů podle nich natočených
 Lara – postava z německého filmu Za hranicí ticha (1996). Hrála jí Sylvie Testudová a Tatjana Triebová.
 Lara Božić – postava z chorvatského romantického seriálu Larin izbor (Larina voľba, Larina volba)
 Larisa Fjodorovna Guichardová – postava z knihy Doktor Živago Borise Pasternaka
 Lara Dorren aep Siadhal – postava ze ságy Zaklínač
 V řecké mytologii se vyskytuje nymfa Larisa (Lara, Larunda).

Příjmení 
Příjmení Lara je španělského původu a je odvozeno od města Lara de los Infantes v provincii Burgos. V některých případech si zachovává původní formu de Lara (z Lary). Existují také příjmení Lara ve Francii a Rumunsku.
 Juana Núñez de Lara – španělská šlechtična * Marie Manrique de Lara y Mendoza – španělská šlechtična, manželka Vratislava II. z Pernštejna
 Louis Marie de Narbonne-Lara – francouzský generál
 Alexandra Maria Lara – německá herečka rumunského původu
 Alfonso Lara -  chilský fotbalista
 Rodrigo Lara – kolumbijský právník
 svatý David Roldán Lara – mexický římskokatolický laik a mučedník.

Ostatní 
 Lara (Byron) – romantická poema anglického básníka lorda Byrona z roku 1814.
 Lara (opera) – francouzská opéra comique ve třech dějstvích z roku 1864 od Louise-Aimé Maillarta na motivy Byronovy poemy. 
 Lara (stát) – jeden z venezuelských států
 Lara (Victoria) – australské město

Reference 

Ženská jména řeckého původu